Кристоф Риблон (, 17 января 1981 года, Трамбле-ан-Франс, Франция) — французский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.

Биография 
Стал профессиональным велогонщиком в 2005 году когда перешёл в .

Его главные достижения — победы на этапах Тур де Франс в 2010 году и юбилейном 100-м 2013 году.

Знаете, у меня были разные ощущения на протяжении этого «Тура». Перед стартом в веломногодневке у меня были плохие результаты. Когда понял, что не могу занять высокое место в генеральной квалификации, то нацелился на победу на этапе. Был уверен, что на этом этапе Контадор рассчитывает финишировать первым. Поэтому надо было сделать задел. Я с самого начала карьеры мечтал о такой победе. Всю жизнь ждал этого. Посвящаю эту победу своей семье — жене и дочке.

Достижения

Шоссе 

2004
  Чемпион Франции в групповой гонке среди любителей
2006
 Круг Лотарингии — этап 1
2007
 Тур Соммы
2009
 Рут дю Сюд — этап 3
2010
 Тур де Франс — этап 14
 Петли Южного Ардеша
2013
 Тур де Франс — этап 18

Трек 
2008
  UCI Чемпионат мира по трековым велогонкам, Гонка по очкам — 2ое место
2010
  UCI Чемпионат мира по трековым велогонкам, Мэдисон — 2ое место

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте велокоманды Ag2r La Mondiale

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Франции
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года